Alekszandr Nyikolajevics Tyihonov (1931–2003) szovjet-orosz nyelvész
 Alekszandr Ivanovics Tyihonov (1947) négyszeres olimpiai és tizenegyszeres világbajnok szovjet-orosz sílövő
 Alekszandr Andrejevics Tyihonov (1988) orosz úszó, olimpikon